Jònic, estil artístic de l'arquitectura grega.
 Grec jònic, dialecte del grup dialectal àtic-jònic del grec antic.
 Mar Jònic, àrea de la mar Mediterrània compresa entre la península Itàlica, Sicília, Albània, Grècia i al canal d'Òtranto, que l'uneix a l'Adriàtic.
 Jònic de Sardes, metge de la Lídia de la segona meitat del .